Il singolare del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Toulouse 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Nicolas Kiefer che ha battuto in finale Mark Philippoussis 7-5, 5-7, 6-4.

Teste di serie 

 Albert Costa (primo turno)
 Tim Henman (secondo turno)
 Mark Philippoussis (finale)
 Marc Rosset (primo turno)

 Magnus Larsson (secondo turno)
 Fabrice Santoro (secondo turno)
 Jan Siemerink (secondo turno)
 Guillaume Raoux (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Grand Prix de Tennis de Toulouse 1997